Album
 Uno mundo (Chico Batera) (1978), een muziekalbum van de Braziliaanse musicus Chico Batera
Liedjes
 Uno mundo (Buffalo Springfield) (1968), een lied van Buffalo Springfield
 Uno mundo (Gaia) (1993), een lied van Gaia als inzending voor het Eurovisiesongfestival